John Elder ist der Name folgender Personen:

* John Elder (Ingenieur) (1824–1869), schottischer Schiffsbauingenieur
 John Elder, Pseudonym von Anthony Hinds (1922–2013), britischer Filmproduzent und Drehbuchautor  
 John Elder (Cricketspieler) (* 1949), irischer Cricketspieler 
 John Adams Elder (1833–1895), US-amerikanischer Maler